Grace Under Pressure Tour – tour ufficiale della band canadese Rush
 Grace Under Pressure Tour – album dei Rush del 2006
 Grace Under Pressure Tour – album video dei Rush del 1985